

Населені пункти та їхні частини

 Ґурна-Воля — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ґурна-Воля — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґурна-Воля — частина села Воля-Ґоринська в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки